Saint-François steht für:
 Saint-François (Guadeloupe), Gemeinde im französischen Überseedépartement Guadeloupe
 Saint-François-Atoll, Atoll und Insel im Indischen Ozean
 Rivière Saint-François, Fluss in Kanada

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-François-de-Sales, Département Savoie
 Saint-François-Lacroix, Département Moselle
 Saint François Longchamp, Département Savoie

Gemeinden in der kanadischen Provinz Québec:
 Saint-François-du-Lac
 Saint-François-de-l’Île-d’Orléans

Siehe auch:
 St. Francois Township
 Sainte-Françoise